L'Open de Greenwich 2012 est l'édition 2012 du tournoi de squash Open de Greenwich qui se déroule du 17 au 22 janvier 2012 à Greenwich (Connecticut). Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 30 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées et une wild-card Lily Lorentzen. 

Raneem El Weleily l'emporte en finale face à Joelle King.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Greenwich
 Saison 2012 de la WSA

Liens externes 

Open de Greenwich (Connecticut)
Sport aux États-Unis en janvier 2012
Squash en 2012